Ел Питајал има више значења:

 Ел Питајал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Питајал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Питајал (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајал (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Питајал (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Питајал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Питајал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику